Баля́нусові (Balanidae) — родина вусоногих ракоподібних (Cirripedia), яка містить такі роди:

 †Alessandriella Carriol, 2001
 Amphibalanus Pitombo, 2004
 Arossia Newman, 1982
 Austromegabalanus Newman, 1979
 Balanus Da Costa, 1778
 †Concavus Newman, 1982
 Fistulobalanus Zullo, 1984
 Fosterella Buckridge, 1983
 Megabalanus Hoek, 1913
 Menesiniella Newman, 1982
 Notomegabalanus Newman, 1979
 Paraconcavus Zullo, 1992
 Perforatus Pitombo, 2004
 †Tamiosoma Conrad, 1857
 Tetrabalanus Cornwall, 1941
 †Zulloa Ross & Newman, 1996
 †Zulloconcavus Carriol, 2001

Посилання 

Щелепоногі
Родини ракоподібних